«Вдовствующая императрица» (, ) — гонконгский фильм 1975 года режиссёра Ли Ханьсяна, снятый на киностудии Shaw Brothers.

Сюжет 
Историческая драма, посвященная Императрице Цыси — женщине, вышедшей из обедневшего мандаринского рода и ставшей фактической правительницей полумиллиардной империи чуть меньше, чем на полвека (1861—1908 годы), правя «из-за бамбуковой занавеси» четырёх номинальных императоров.

Несмотря на обещание Цыси племяннику и приемному сыну независимости в правлении, принц Цзайтянь, взойдя на трон как император Гуансюй, обнаруживает, что это не так. Попытки ограничивать влияние продажных чиновников и евнухов при отсутствии опыта и верных людей не приводят к ощутимым результатам, только повышая напряженность отношений с теткой. Бессильный что-то сделать, не испытывающий любви ни приемной матери, ни «назначенной» без любви супруги Цзинфэнь, Гуансюй, став относительно взрослым (как и его предшественник, и наследник, он начал «править» с детского возраста), пытается развлекаться многочисленными связями, но реально единственные его отдушины в полном царедворцев и шпионов дворце — любовь к наложнице Чжэнь и верная дружба молодого евнуха Ляньцая.

В ролях

Съёмочная группа 
 Компания: Shaw Brothers
 Продюсер: 
 Режиссёр и сценарист: Ли Ханьсян
 Режиссёрская группа: Ха Чоуфай, Ма Фэй, Чань Кинсам
 Оператор: Лам Чхиу
 Композитор: 
 Язык: китайский путунхуа
 Продолжительность: 165 мин (США)
 Дата премьеры: 21 марта 1975

Награды 
12-й Тайбэйский кинофестиваль Golden Horse (1975)
 Лучшая женская роль — Лиза Лу Янь
 Лучшая арт-режиссура — Чань Кинсам
 Премия за выдающееся драматическое кино («„Лучший фильм“ 2-й степени»)

Примечания

Ссылки 
 
 The Empress Dowager на сайте Hong Kong Movie Database
 The Empress Dowager на сайте HK Cinemagic

Фильмы-драмы Гонконга
Исторические фильмы Гонконга
Фильмы Shaw Brothers Studio
Фильмы Ли Ханьсяна
Фильмы Гонконга 1975 года